Stiftsviertel steht für:
Stiftsviertel (Feuchtwangen), Stadtregion
Stiftsviertel (Einheit), historische Volumeneinheit im Kanton Luzern